bepaling (taalkunde)
 ambtenaar of functionaris, om deze in zijn ambtsbezigheden bij te staan en bij afwezigheid te vervangen. Voorbeelden 
adjunct-accountant
adjunct-algemeendirecteur
adjunct-archivaris
adjunct-chef
adjunct-commies
adjunct-commissaris
adjunct-directeur
adjunct-directeur-generaal
adjunct-houtvester
adjunct-inspecteur
adjunct-officier
adjunct-secretaris-generaal
adjunct-technischdirecteur